Fukushima-gawa est le nom de différentes rivières du Japon :
 Fukushima-gawa dans la préfecture d'Hokkaidō ;
 Fukushima-gawa dans la préfecture de Miyazaki ;
 Fukushima-gawa dans la préfecture de Tokushima ;
 Fukushima-gawa dans la préfecture d'Hiroshima.